Gheorghe Niculescu se poate referi la:

 Gheorghe Niculescu (1923 - 1995), general-locotenent și medic român, membru de onoare al Academiei Române;
 Gheorghe Niculescu (1894 - 1941), general de brigadă post-mortem, primul colonel român căzut pe câmpul de luptă în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.